Черч-авеню:

 Черч-авеню – станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Brighton Line.
 Черч-авеню – станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии IND Culver Line. 
 Черч-авеню — станция на IRT Nostrand Avenue Line Нью-Йоркского метро.